Uhland kan syfta på:

 Uhland, Texas – en stad i USA
 Ludwig Uhland (1787–1862), en tysk skald, litteraturvetare, jurist och politiker
 Wilhelm Heinrich Uhland (1840–1907), en tysk ingenjör